Bălaia se poate referi la:
 Localități din România
 Bălaia, Bacău, Moldova
 Bălaia, Buzău, Muntenia
 :
 Bălaia (), Bihor, Crișana

Toponime românești